Lorenzin – cognome italiano
 Beatrice Lorenzin – politica italiana